Martinatx és una zona de camps de conreu del Pallars Jussà situat en el terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Claverol, en terres del poble de Sant Martí de Canals.

Està situada al sud-est de Sant Martí de Canals, a l'extrem sud-est de l'antic terme de Claverol, a prop d'on passava el termenal amb Hortoneda de la Conca. És al costat sud-est del Pont de la Casa, al sud-oest de les Fonts i al nord-est de Llavaés. La Carretera de Pessonada passa per migdia de Martinatx, lloc on la carretera guanya fortament alçada gràcies a diversos revolts molt tancats.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Martinatx